Хардинг има више значења:
 Округ Хардинг (Јужна Дакота)
 Округ Хардинг (Нови Мексико)
 Хардинг (Минесота)